Schiff in Not steht für:

 Schiff in Not (1925), deutscher Stummfilm von Fred Sauer
 Schiff in Not (1936), deutscher Dokumentarkurzfilm von Walter Ruttmann